George de Wilde, född 25 november 1900 och död 6 februari 1996, var en fransk hastighetsåkare på skridskor. Han deltog i Chamonix 1924. Hans placeringar var artonde på 1 500 m, nittonde på 5 000 m och tjugoetta på 500 m.

Externa länkar
 Speed skating 1924 

Födda 1900
Avlidna 1996
Män
Franska skridskoåkare
Tävlande i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1924
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Frankrike
Franska idrottare under 1900-talet